Berton är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles François Berton (1820–1874), fransk skådespelare
 
 Jean-Baptiste Berton (1769–1822), fransk general
 
 Stefania Berton (född 1990), italiensk konståkerska